

Architettura 
Palazzo Compagnoni delle Lune – edificio di Macerata, residenza signorile
Palazzo Compagnoni di Marcozzo – edificio di Macerata, residenza signorile
Palazzo Compagnoni Marefoschi – edificio di Macerata, residenza signorile
Villa Compagnoni delle Lune – edificio di Macerata, residenza signorile

Persone 
Achille Compagnoni (1914-2009) – alpinista italiano
Angelo Compagnoni (1921-2018) – politico e sindacalista italiano
Deborah Compagnoni (1970) – ex sciatrice alpina italiana
Enrico Compagnoni (1950) – regista, giornalista e scrittore italiano
Giovan Francesco Compagnoni Marefoschi (1757-1820) – arcivescovo italiano
Giulia Compagnoni (1996) – scialpinista italiana
Giulio Cesare Compagnoni (1675-1732) – vescovo e letterato italiano
Giuseppe Compagnoni (1754-1833) – costituzionalista, giornalista e letterato italiano
Maurizio Compagnoni (1963) – giornalista e telecronista sportivo italiano
Mario Compagnoni Marefoschi (1714-1780) – cardinale e letterato italiano
Matteo Compagnoni (1991) – pattinatore di short track italiano
Ottavio Compagnoni (1926-2021) – ex fondista italiano
Pompeo Compagnoni (1693-1774) – letterato e vescovo cattolico italiano
Pompeo Compagnoni (1602-1675) – giurista e storico italiano
Severino Compagnoni (1914-2006) – fondista italiano

Altro 
 Deborah Compagnoni – pista da sci di Santa Caterina Valfurva, nel comune di Valfurva, in Valtellina